Lújar kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Lújar (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Lújar (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar